Saint-Vincent-de-Paul oder St-Vincent-de-Paul steht für:
 Saint-Vincent-de-Paul (Québec), Gemeinde in der kanadischen Provinz Québec

Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Vincent-de-Paul (Gironde), Département Gironde
 Saint-Vincent-de-Paul (Landes), Département Landes

Kirchengebäude, die das Patrozinium des heiligen Vinzenz von Paul tragen: 
 St-Vincent-de-Paul de Marseille
 St-Vincent-de-Paul de Paris
 St-Vincent-de-Paul (Lazaristenkapelle) in Paris
 St-Vincent-de-Paul de Tunis, siehe Kathedrale von Tunis